Moiry (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
Moiry (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Val de Moiry, een vallei in het Zwitserse kanton Wallis